XTask je elf pro mobilní telefony značky Siemens umožňující přepínat mezi více běžícími procesy. Lze ho přirovnat ke Správci úloh z Windows.

Jména běžících procesů, které jsou normálně pojmenovány v šestnáctkové soustavě (např. Unknown Ax0022AA), bere ze souboru CSMlist.txt umístěným ve složce ZBin/etc.

Nejnovější verze je 3.0.

Historie verzí 
 1.0 - Obsahuje systémovou šedou grafiku a umožňuje přepínat procesy.
 1.1m - Obsahuje navíc menu, které se objeví při posunutí joysticku doprava nebo doleva, a další menu pod levou softkey.
 2.0 - Žádné viditelné změnit - pouze změny v kódu.
 3.0 - Místo systémové grafiky se použije obrázek a barva písma ze skinu. Také ubyly hodiny. Vzhledem k tomuto hendykepu se objevují pluginy umožňující zobrazit aktuální čas nebo volnou RAM. Do verze 3.0 je také implementována možnost ukončit procesy stisknutím '#'. Běžící elfy lze také ukončit, ale musí podporovat New Style Daemons.

Za zmínku stojí i různé čínské upravené verze. Dovolují např. používat v popisku procesu i obrázky.

Elfy